Davy Arnaud (Nederland (Texas), 22 de junho de 1980) é um futebolista estadunidense que atua pelo D.C. United da Major League Soccer.

Carreira

Colegial 
Arnaud jogou futebol no colégio West Texas A&M University, de 1999 até 2001, terminando a sua carreira colegial com 31 gols e 11 assistências. Em seu primeiro ano, ele marcou 13 gols e três assistências.

Profissional 
Após seu primeiro ano, Arnaud se tornou um jogador profissional e ficou em 50º lugar na edição de 2002 do MLS SuperDraft pelo Kansas City Wizards. Ele quase não jogou em seu primeiro ano, registrando apenas 43 minutos em três jogos. Apesar de seu segundo ano começar de forma parecida com o outro, Arnaud começou a ficar um tempo significativo em campo, e terminou o ano tendo jogado em 18 jogos e marcando três gols. Seu desempenho em 2003, representou um bom presságio para a temporada de 2004, quando Arnaud superou as expectativas de todos.

O fato de Preki e Igor Simutenkov terem lesões de longa duração antes do início da temporada, fez com que Arnaud fosse titular no ataque dos Wizards ao lado de Josh Wolff. Arnaud provou que merecia a oportunidade de ser titular desde o início, e passou a começar todos os 30 jogos do Kansas City, marcando nove gols e fazendo oito assistências, levando o clube ao primeiro lugar da Conferência Oeste.

Seleção nacional 
Arnaud fez sua primeira participação pela seleção americana em um amistoso contra o Brasil em 9 de setembro de 2007 no Soldier Field, em Chicago. Ele marcou seu primeiro gol em 11 de julho de 2009 contra o Haiti, pela Copa Ouro da CONCACAF no Gillette Stadium em Foxborough, Massachusetts.

Gols pela seleção

Links externos
Perfil do jogador na MLS

Futebolistas dos Estados Unidos
Futebolistas do Sporting Kansas City
Futebolistas do Club de Foot Montréal
Futebolistas do D.C. United
Jogadores da Seleção Estadunidense de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009